Михаэ́ль Но́ймайер (; род. 15 января 1979 года в Бад-Райхенхалль, Германия) — известный немецкий прыгун с трамплина, призёр олимпийских игр и чемпионатов мира.

В кубке мира Михаэль Ноймайер дебютировал в 2000 году, в феврале 2010 года одержал свою первую победу на этапе Кубка Мира в командных соревнованиях. Лучшим достижением по итогам Кубка Мира является 9-е место в сезоне 2012-13.

Принимал участие в зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, где был 4-м в командных соревнованиях, 11-м на большом трамплине и 8-м на нормальном трамплине.

На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах. В командных соревнованиях Ноймайер стал обладателем серебряной медали, а в личных видах показал следующие результаты: нормальный трамплин — 16-е место, большой трамплин — 6-е место.

За свою карьеру участвовал в четырёх Чемпионатах мира, на которых завоевал две серебряные и одну бронзовую медали в командных соревнованиях.

Использует лыжи производства фирмы Atomic.

Личный рекорд Михаэля Ноймайера - 231 метр, установленный на самом гигантском трамплине мира в Викерсунде в 2013 году.

Результаты в Кубке мира

Личная жизнь 
 По своей основной профессии Михаэль Ноймайер служит в немецкой налоговой полиции.

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Прыгуны с трамплина Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года